Blue Moon:

Modrý úplněk, také modrý Měsíc
Blue Moon (píseň, Billie Holiday) – píseň od Billie Holiday
Blue Moon (píseň, The Marcels) – píseň od The Marcels
Blue Moon (píseň, Frank Sinatra) – píseň od Franka Sinatry
Blue Moon (píseň, Elvis Presley) – píseň od Elvise Presleyho
Blue Moon (vozítko) – vozítko pro dobytí Měsíce, který představil v roce 2019 Jeff Bezos
Blue Moon (pivo) – pivo uvedené na trh v roce 1965, výrobcem byla společnost Blue Moon Brewing Co. (MillerCoors)
Blue Moon (koktejl) – alkoholický koktejl